«Танго, Гардель в изгнании» () — франко-аргентинская музыкальная драма 1985 года, снятая режиссёром Фернандо Соланасом по своему же сценарию. На 59-й церемонии вручения наград премии «Оскар» фильм представлял Аргентину, но не попал в шорт-лист номинантов.

Сюжет 
Жизнь аргентинских переселенцам в Париже не сахар: трудное материальное положение, бесперспективное будущее. Единственный просвет в жизни — танго. Этот танец страсти напоминает им о родине, на которую они горят желанием вернуться. Растворяясь в жарких ритмах они забывают о трудностях повседневной жизни.

Музыку к фильму Фернандо Э. Соланаса написал Астор Пьяццола.

В ролях 
 Мари Лафоре — Мариана
 Мигель Анхель Сола — Хуан Дос
 Филипп Леотар — Пьер
 Марина Влади — Флоренс
 Жорж Вильсон — Жан-Мари
 Лаутаро Муруа — Жерардо
 Ана Мария Пиккио — Ана
 Габриэла Тоскано — Мария
 Грегорио Мансур — Карлос Гардель
 Фернандо Соланас — Энрике Сантос Дискеполо
 Мишель Эчеверри — Хосе де Сан-Мартин

Награды 
 Венецианский кинофестиваль — Особый приз жюри (1985)
 Гаванский кинофестиваль — Гран-при (1985)
 Сезар — лучший саундтрек (1986)
 Призы Ассоциация кинокритиков Аргентины — лучший фильм, лучший режиссёр, лучшая музыка к фильму, лучшая операторская работа, лучший монтаж (1987)

Примечания

Ссылки 
  Tangos, el exilio de Gardel o la revolución estética de Fernando Solanas, by Cécile François (University of Orléans)
  [www.argentinafilms.com/peliculas/index.php?pelicula=715 Tangos, the Exile of Gardel] at Argentinafilms.com

Музыкальные фильмы Аргентины
Музыкальные фильмы Франции
Фильмы-драмы Аргентины
Фильмы-драмы Франции
Фильмы на испанском языке
Фильмы  Франции 1985 года
Фильмы Аргентины 1985 года
Фильмы — лауреаты премии Большого жюри Венецианского кинофестиваля